Кардымовское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Кардымовском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Кардымово.

География 
Общая площадь 12,3 км². Расположено в центральной части района.

 Граничит:
 на юге — с Тюшинским сельским поселением
 на западе — с Мольковским сельским поселением
 на северо-западе — с Каменским сельским поселением
 на севере и востоке — с Берёзкинским сельским поселением

Глава муниципального образования, глава администрации — Никитенков Павел Петрович.

Председатель районного совета депутатов — Кузовчикова Галина Николаевна.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Городские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Кардымовского района